Ackerstraße steht für:
 Ackerstraße (Altena), siehe Liste der Baudenkmäler in Altena
 Ackerstraße (Bad Sooden-Allendorf), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Sooden-Allendorf
 Ackerstraße (Berlin)
 Ackerstraße (Ingersleben), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ingersleben
 Ackerstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale im Stadtteil Leipziger Straße
 Ackerstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Heckinghausen